Kalle Rovanperä (Jyväskylä, 2000. október 1. –) finn autóversenyző, Harri Rovanperä korábbi raliversenyző fia. Rovanperä megnyerte a 2019-es rali-világbajnokság-2 Pro bajnokságot. Rovanperä a történelem legfiatalabb versenyzője, aki rali-világbajnoki futamot nyert, miután húszévesen megnyerte a 2021-es Észt ralit. Jelenleg a Toyota gyári csapatának versenyzője a világbajnokságon.

2022-ben a szezon vége előtt két futammal  bebiztosította világbajnoki címét, amellyel történelmet írt, Colin McRae volt a legfiatalabb bajnok, de Rovanpera nála három esztendővel fiatalabban szerzett világbajnoki címet.

Győzelmei

WRC győzelmei

WRC-2 győzelmei

Eredményei

Rali-világbajnokság 
 
* A jelenleg is zajlik.

Jegyzetek

Források 
 Facebook oldala
 Rovanperä YouTube csatornája

Finn raliversenyzők
2000-ben született személyek
Élő személyek